Fort Dodge (Iowa)
 Fort Dodge (Kansas)

Zobacz też